Оксеншерна () — старинный шведский дворянский род.

Происхождение их может быть прослежено до середины XIV века, имели обширные состояния в провинциях Сёдерманланд и Уппланд.

Постепенно трансформировали свою фамилию Oxenstierna («Лоб быка») к концу XVI века в созвучную Oxenstjärna («Бычья звезда»), и придали ей геральдический смысл.

Представители рода:
 Оксеншерна, Аксель (1583—1654) — возможно, величайший государственный деятель в истории Швеции, риксканцлер (1612—1654) при Густаве II Адольфе и его дочери Кристине.
 Оксеншерна, Густав Габриельссон (1613—1648) — шведский администратор, член риксрода и губернатор Эстляндии, младший брат предыдущего.
 граф Бенгт Габриельссон Оксеншерна (1623—1702) — губернатор Мазовии, Варшавы, Ливонии и других областей; его дочь:
 Оксеншерна, Ева Магдалена (1671—1722) — дворянка, жена шведского фельдмаршала Магнуса Стенбока.

Король Швеции Карл XVI Густаф — состоит в родстве с Оксеншерна через бабушку по материнской линии, принцессу Викторию Аделаиду Шлезвиг-Гольштейнскую, чей дед Фридрих Карл Людвиг, герцог Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекский был сыном графини Фредерики Дона-Шлобиттен, пра-правнучки Габриэля Бенгтссона Оксеншерна, 1-го графа Корсхольм и Васа, отца Бенгта Габриельссона и двоюродного брата Акселя Оксеншерна.

С этим родом были также в родстве и род Браге, через Маргарету Абрахамсдоттер Браге, родная сестра Пера Браге Младшего (он был Регентом Швеции дважды, риксдротс, его супруга  Кристина Катарина Стенбок, из рода Стенбок),она была женой Бенгта Бенгтссона Оксеншерна, до его смерти, вторым браком вышла замуж за Юхана Оксеншерна, вплоть до его смерти, отцом последнего который был Аксель Оксеншерна. Род Браге - Пер Браге Старший — один из представителя этого рода, двоюродного брата трёх шведских королей Эрика XIV, Юхана III и Карла IX, шведского королевского рода, Ва́са (ранее Ва́за; швед. Vasa, Vasaätten, польск. Wazowie, лит. Vaza, Vazos) — представители которого в XVI—XVII веках занимали королевские престолы Швеции и Речи Посполитой, а также Великого княжества Литовского. Последним супругом, Маргареты Абрахамсдоттер Браге стал Фридрих II, вплоть до её смерти.

Литература

Ссылки 
 A listing of members of the Oxenstierna family 
 
 

Графские роды